Kluby sportowe z Poznania:
 Lech Poznań – kajakarski
 Lech Poznań – koszykarski
 Lech Poznań – piłkarski
 Lech Poznań – szachowy